Wistert ist der Familienname folgender Personen:

 Al Wistert (1920–2016), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Alvin Wistert (1916–2005), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Francis "Whitey" Wistert (1912–1985), US-amerikanischer Baseballspieler